George Moore puede referirse a:

 George A. Moore (1852–1933), novelista irlandés;
 George E. Moore (1873–1958), filósofo británico;
 George T. Moore (1871–1956), botánico estadounidense.